Гончарка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гончарка — посёлок в Гиагинском районе Адыгеи.
 Гончарка — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Гончарка — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Гончарка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

Украина 
 Гончарка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.

Другое 
 Гончарка 1 — стоянка раннего неолита в 20 км от Хабаровска.